Příjmení Poulíček nosí více významných osobností:

 Markéta Poulíčková (* 1988) – česká zpěvačka
 Milan Poulíček (* 1966) – český celník
 Patrik Poulíček (* 1993) – český hokejový útočník
 Pavel Poulíček (* 1974) – český moderátor, novinář a manažer